

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 42, w tym 12 podstawowych
 Olszyny – część miasta Andrychów
 Olszyny – część miasta Ropczyce
 Olszyny – część miasta Wodzisław Śląski
 Olszyny – część miasta Żywiec

Inne 
 Olszyny – przystanek kolejowy w Olszynach
 Olszyny – struga w powiecie krośnieńskim

Zobacz też 
 Koziki-Olszyny, Nagórki-Olszyny, Nowe Olszyny, Olszyny-Kolonia, Stare Olszyny